San Cassio può riferirsi a:
 San Cassio, martire in Francia nel 266 con i santi Massimo e Vittorino (15 maggio);
 San Cassio, vescovo di Narni (29 giugno); 
 San Cassio, martire di Como, (7 agosto) 
 San Cassio, martire a Bonn con san Fiorenzo (10 ottobre).